Újezd kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Újezd (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar